Кунео (, , ) — провинция в Италии, в регионе Пьемонт.

География

История 
В 1947 году часть территории провинции отошла ко Франции, в том числе знаменитый памятник доисторического искусства Долина чудес.

Экономика 
В провинции развито виноделие, пивоварение.

Важную роль в гастрономической промышленности Кунео играет сыроварение. Здесь выпускают сыры грана падано, тома пьемонтезе. На ферме Le Fattorie Fiandino производят единственный в мире «пивной» сыр Frumage Baladin (в свежее коровье молоко добавляется нефильтрованное пиво хозяйства Baladin)

Примечания

Ссылки 
 Сайт провинции Кунео
 Кунео и провинция
 Демографическая статистика провинции Кунео